Daniel Viklund eller Daniel Wiklund kan syfta på:

Daniel Viklund i Oviken (1877-1966), liberal riksdagsman 
Daniel Viklund (journalist) (1908-1996)
Daniel Wiklund i Bromma (1911-1979), folkpartistisk riksdagsman
Daniel Wiklund (fotbollstränare), fotbollstränare i bl.a. Åtvidabergs FF